Augusta Acconcia Longo (1940-2016) – filologa italiana bizantinista
 Italo Acconcia (1925-1983) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Pagine correlate
 Acconci